Lakshmipur, district du Bangladesh ;
 Lakshmipur Sadar, upazila du Bangladesh.